Luka je lahko:

 pristanišče (npr. Luka Koper)

Ime:
 Luka (ime), moško ime
 Sveti Luka oz. Luka Evangelist

Krajevno ime (toponim):
 Banjaluka, glavno mesto Republike Srbske (Bosna in Hercegovina)
 Luka 1 (Bosna in Hercegovina)
 Luka 2 (Bosna in Hercegovina)
 Luka, Nevesinje (Bosna in Hercegovina)
 Luka, Srebrenica (Bosna in Hercegovina)
 Luka, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)
 Luka, Dugi otok (Hrvaška) 
 Luka Krmpotska (Hrvaška)
 Luka Ludbreška (Hrvaška)
 Luka Pokupska (Hrvaška)
 Luka, Sali (Hrvaška)
 Luka, Ston (Hrvaška)
 Luka, Vrbovec (Hrvaška)
 Luka, Zagrebška županija (Hrvaška)
 Luka, Bor (Srbija)
 Vela Luka, otok Korčula (Hrvaška)

bs:Luke (čvor)
uk:Лука
vo:Luke